Bortolami ist der Familienname folgender Personen:

 Gianluca Bortolami (* 1968), italienischer Radrennfahrer
 Marco Bortolami (* 1980), italienischer Rugby-Union-Spieler